Жизнь Пи:

 «Жизнь Пи» — роман, за который его автор, Янн Мартел, получил Букеровскую премию в 2002 году.
 «Жизнь Пи» — приключенческая драма режиссёра Энга Ли.